Adrien Touati (1985-), entrepreneur français ;
 Armand Touati (1952-2005), psychologue français ;
 Assia Touati (1995-), nageuse française ;
 Charles Touati (1925-2003), grand-rabbin, chercheur en philosophie et professeur français ;
 Daniela Touati (1966-), femme rabbin de rite ashkénaze ;
 Elisa Touati (1976-), actrice française ;
 Kamel Touati, acteur tunisien ;
 Karim Touati (1985- ), footballeur tunisien ;
 Khadidja Touati (1979- ), athlète algérienne ;
 Larbi Touati (1936- ), ex-footballeur tunisien ;
 Marc Touati (1970- ), économiste français ;
 Mohamed Amine Touati (1998-), athlète tunisien ;
 Mohammed Touati (1937- ), militaire algérien ;
 Moussa Touati (1953- ), président du Front national algérien ;
 Sonia Touati (1973- ), pongiste tunisienne ;
 Zied Touati (1972- ), acteur tunisien.

Étymologie 
Patronyme nord-africain porté aussi bien par des juifs que par des musulmans. Il a pour origine le Touat, région du sud de l’Algérie où vivait autrefois une importante communauté juive.

Voir aussi 
 Touat (peuple).

Notes 

Patronyme algérien
Patronyme tunisien
Patronyme séfarade